Rafael Bustamante (Ciénaga, Magdalena, Colombia; 2 de octubre de 1999) es un futbolista colombiano, juega en la posición de centrocampista y su equipo actual es el Deportivo Cali de la Primera División de Colombia

Trayectoria

Inicios
Fue descubierto por un cazatalentos que lo lleva a integrar las divisiones menores de una de las mejores canteras de Colombia que es la del Deportivo Cali y exitosamente fue promovido al plantel profesional en el 2018 y posteriormente debutó el 30 de agosto del mismo año.

Fortaleza CEIF
Para el año 2019 es cedido al club Bogotáno hasta el finales del mismo año con opción de extender por un año más para que sumara minutos de juego y ganara más experiencia

Bogotá Fútbol Club
En enero del 2021 es nuevamente cedido esta vez al club Bogotá Fútbol Club en dónde se estuvo hasta mitad de año.

Tauro FC
En mitad de año del 2021 es cedido por tercera vez , esta vez al club panameño Tauro FC en su estadía en el club logro quedar campeón del LPF Clausura de la temporada 2021-C.

Jaguares De Córdoba
Al término de la cesión en Panamá, a inicios del 2022 se le notifica que sale nuevamente cedido esta vez al club Jaguares Fútbol Club en el cual disputó gran parte de los dos torneos de liga y copa nacional.

Deportivo Cali
Una vez finalizada la cesion regresó nuevamente al club Deportivo Cali en dónde se mantiene hasta el momento. Y ha Sido pieza clave en el proyecto del profesor Jorge Luis Pinto

Clubes

Palmarés

Títulos nacionales

Enlaces externos 
  Ficha en Deportivo Cali

Nacidos en Ciénaga (Magdalena)
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Futbolistas del Fortaleza Fútbol Club
Futbolistas del Bogotá Fútbol Club
Futbolistas del Tauro Fútbol Club
Futbolistas del Jaguares de Córdoba